John de Lancie – attore e doppiatore statunitense
 John de Lancie – oboista statunitense
 Keegan de Lancie – attore statunitense